Капетус () — примитивный темноспондил каменноугольной эпохи.

Описание 
Известен преимущественно по фрагментам черепов. Крупное животное, с черепом до 40 см длиной, общая длина могла быть больше 1,6 метра. Череп напоминает череп аллигатора — с не очень длинной закруглённой мордой, довольно высокий. Зубы крупные, немногочисленные. Капетус не может быть отнесён ни к одному из семейств темноспондилов, поскольку практически не имеет особенных черт строения. Судя по черепу, это был полуназемный или наземный хищник. Описан в 1938 году Стином из позднекаменноугольных (вестфал Д) отложений Ниржани в Чешской республике. Синоним — Gaudrya latistoma, первые найденные остатки относили к родам Sclerocephalus и Chelydosaurus (из эриопоидов). Капетус был одним из доминирующих хищников своего времени и места. Он делил местообитание со сходным по размерам кохлеозавром, который, тем не менее, был преимущественно водным животным.

Ссылки 
 http://www.paleofile.com/Demo/Mainpage/Taxalist/Labyrinthodon.htm
 The temnospondyl amphibian Capetus from the Upper Carboniferous of the Czech Republic. - SEQUEIRA, S.E.K. & A.R. MILNER

Земноводные каменноугольного периода
Темноспондильные